Імператор Ґо-Сакурама́ті (, ґо-сакураматі тенно; 23 вересня 1740 — 24 грудня 1813) — 117-й Імператор Японії, синтоїстське божество. 8-а й остання жінка на Імператорському престолі Японії. Роки правління: 15 вересня 1762 — 23 травня 1770.

Біографія 
Імператор Ґо-Сакураматі народилася 23 вересня 1740 року. Вона була другою донькою Імператора Сакураматі. Матір'ю дівчинки була Нідзьо Ієко, донька Імператорського радника і лівого міністра Нідзьо Йосісади. Новонародженій дали ім'я Тосіко та титул принцеса Іса, змінений згодом на титул принцеса Аке.

1762 року помер Імператор Момодзоно, молодший брат принцеси. Його син Хідехіто був малолітнім, щоби успадкувати трон. Тому за заповітом покійного 15 вересня 1762 року новим монархом стала принцеса, яка прийняла ім'я Імператора Ґо-Сакураматі. Вона була останньою жінкою на Імператорському престолі.

В грудні 1769 року Імператор Ґо-Сакураматі склала з себе повноваження і передала небожу Хідехіко монарші регалії. 23 травня 1770 14-річний принц пройшов інтронізацію і став Імператором Ґо-Момодзоно, а вона прийняла титул Верховного Імператора Японії. У відставці правителька займалася поезією, історією та вивченням японської літератури.

24 грудня 1813 року Імператор Ґо-Сакураматі померла у 74-річному віці. По собі вона залишила 41 книгу своїх щоденників та збірник поетичних і прозових творів «Щорічні справи Імператорського палацу». Покійну правительку поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії